Bruant peut faire référence à :

Ornithologie
 Les bruants sont des oiseaux. Ce nom vernaculaire regroupe environ 90 espèces d'embérizinés.

Personnages célèbres
 Aristide Bruant (1851-1925), chansonnier et écrivain français ;
 François Bruant (1942-), ancien footballeur français ;
 Libéral Bruant ou plus exactement Bruand (1635-1697), architecte français caractéristique du « classicisme français ».

Toponymes

 Bruant, ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Détain-et-Bruant.
 Le Bruant est une petite rivière de la Charente-Maritime, qui s'écoule au cœur de la Saintonge.

Communes composées 
 Aron-le-Bruant, commune française située dans le département de la Mayenne et la région Pays de la Loire
 Détain-et-Bruant, commune française située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme